Großer Mittelberg bezeichnet diese Berge, Erhebungen und Bergausläufer:

 Großer Mittelberg (Ellrich) (), im Harz bei Ellrich, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Großer Mittelberg (Haselbach) (), im Thüringer Schiefergebirge bei Haselbach, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Großer Mittelberg (Kamschlacken) (), im Harz bei Kamschlacken, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Großer Mittelberg (Lonau) (), im Harz bei Lonau, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Großer Mittelberg (Mengersgereuth-Hämmern) (), im Thüringer Schiefergebirge bei Hämmern, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Großer Mittelberg (Theuern) (ca. ), im Thüringer Schiefergebirge bei Theuern, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Großer Mittelberg (Steinach) (), im Thüringer Schiefergebirge bei Steinach, Landkreis Sonneberg, Thüringen